Мальмё — город в Швеции.
 «Мальмё» — стадион в городе Мальмё.
 «Мальмё» — футбольный клуб из города Мальмё.
 «Мальмё» — прежнее название женского футбольного клуба «Русенгорд» из города Мальмё.

См. также 
 «ИФК Мальмё» — футбольный клуб из города Мальмё.
 «Мальмё Арена» — стадион в городе Мальмё.
  — стадион в городе Мальмё.
 «Мальмё Нью Стэдиум» — название стадиона «Сведбанк» в городе Мальмё в период проведения чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2009.
 «Мальмё-Стуруп» — аэропорт, расположен в 28 км от Мальмё и 26 км от города Лунд.
 Симфонический оркестр Мальмё